— путівник, назва походить від імені укладача найбільш поширених німецьких видань такого роду;
Бедекер — німецьке прізвище. Латиницею може мати вигляд: Baedeker, , ,

Відомі представники 

 Карл Бедекер (* 1801 — † 1859) — німецький видавець, автор перших путівників
 Фрідріх Бедекер (* 1867 — † 1937) — німецький ботанік, колекціонер кактусів, мандрівник
 Фрідріх Вільгельм Бедекер (* 1823 — † 1906) — німецький проповідник-баптист, доктор філософії.

Небесні тіла 

 23578 Бедекер — астероїд головного поясу

Німецькі прізвища